Caber puede referirse a:
Contener
Tener lugar
Pertenecer
Ser posible
Tener capacidad

Otros usos
Lanzamiento de cáber

Notas y referencias